СФТИ:

 Сибирский физико-технический институт при Национальном исследовательском Томском государственном университете.
 Снежинский физико-технический институт — филиал Московского инженерно-физического института.
 Сухумский физико-технический институт